Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Larry Stefanki e Robert Van't Hof che hanno battuto in finale Fred McNair e Tim Wilkison 6-3, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (primo turno)

 Marty Davis /  Drew Gitlin (semifinali)
 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1982